El acrónimo PEM puede referirse a:

 Pulso electromagnético;
 PEM, formato de archivo empleado para almacenar certificados digitales;
 Programa de Empleo Mínimo (PEM);
 Profesor de Enseñanza Media, título otorgado en Guatemala, a los profesionales de la educación a nivel técnico.
 Programa Especial de Migración, 2014-2018, Instrumento programático de la política migratoria de México, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014: https://web.archive.org/web/20160102091055/http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Programa_Especial_de_Migracion_2014-2018_PEM